Veszprém  beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Veszprém 
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Veszprém
das aktuelle Komitat, siehe Komitat Veszprém
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Veszprém 
den ungarischen Handballverein, siehe KC Veszprém